

A rövidítés lehetséges feloldásai 

World Tae-Kwon-Do Federation, azaz Világ Taekwondo Szövetség a sportban
Werewolf: The Forsaken, szerepjáték elterjedt (bár nem hivatalos) rövidítése
Internetszleng, a What the fuck? (Mi a fasz?) rövidítése